

Massa- en volumeeenheden 
 Ton (massa) (1000 kilogram), een eenheid voor massa/gewicht
 Ton (volume), oude Vlaamse inhoudsmaat, 147,610 liter
 Long ton (2240 Engelse ponden, 1016,0469088 kilogram)
 Short ton (2000 Engelse ponden, 907,18474 kilogram)
 Registerton, een inhoudsmaat bij schepen (1 registerton = 100 ft3 ≈ 2,83 m3)

Holle voorwerpen 
 Vat (verpakking) of fust
 Betonning, een scheepsboei

Geografische aanduidingen 
 Ton (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Trente
 Ton (rivier), een riviertje in het zuiden van de Belgische provincie Luxemburg
 Tôň, een gemeente in Slowakije

Als afkorting 
 Omzettingsgetal, ook wel Turn Over Number, een term binnen de katalyse
 Trots op Nederland, een politieke beweging

Overige betekenissen 
 Ton (geld),  een geldhoeveelheid, voorheen 100 000 gulden, thans begrepen als 100 000 euro.
 Ton (snelheid), in Angelsaksische landen gebruikt voor 100 mijl per uur
 Ton (voornaam), een jongensnaam
 Ton (wiskunde), een deelverzameling van een topologische vectorruimte die aan bepaalde eigenschappen voldoet